A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi távolugrás versenyszámát augusztus 16. és 18. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 820 centiméter, míg a B-szint 805 centiméter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi távolugrásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott távolugó közül három ugrás után csak a legjobb 8 folytathatta.

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon